Ivan Wrigg Moraes, ou simplesmente Ivan Wrigg (Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1946) é um letrista, compositor, poeta, cantor, historiador e psicólogo brasileiro.

Biografia 
De origem étnica diversa e plural, foi criado no bairro carioca de São Cristóvão.

Ligações externas 
 

Brasileiros de ascendência africana
Brasileiros de ascendência alemã
Brasileiros de ascendência espanhola
Brasileiros de ascendência indígena
Brasileiros de ascendência inglesa
Brasileiros de ascendência italiana
Brasileiros de ascendência portuguesa
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Historiadores do estado do Rio de Janeiro
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pesquisadores do Brasil
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Psicólogos do Rio de Janeiro